Новореченский — название населённых пунктов в России:
 Новореченский — хутор в Курском районе Курской области.
 Новореченский — посёлок в Питерском районе Саратовской области.